Davies se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Allen Lewis Davies
 Rev. Hugh Davies
 Margaret M. Davies
 Stuart James Davies
 Thomas William Davies